Permien peut faire référence :

 Au Permien, système géologique du Paléozoïque ;
 À la ville de Perm en Russie ;
 À l'Alphabet permien, ancien système d'écriture pour le komi.